|}
Die Bahnstrecke Sofia–Warna () ist eine überwiegend zweigleisige, elektrifizierte Bahnstrecke zwischen der bulgarischen Hauptstadt Sofia und der Hafenstadt Warna (). Sie ist etwa 550 Kilometer lang und ist somit die längste der 9 Hauptstrecken Bulgariens. Die Strecke wurde am 8. November 1899 eröffnet.

Geschichte 
Nach der Befreiung Bulgariens von der türkischen Herrschaft stieg die Nachfrage nach einer Bahnstrecke zwischen Sofia und Kaspitschan, dem damaligen Endpunkt der Strecke nach Warna. Nach Streitigkeiten über die Linienführung wurde dann am 20. Juni 1895 der erste Abschnitt Kaspitschan–Schumen, am 20. Februar 1897 der zweite Abschnitt zwischen Sofia und Roman und zwei Jahre später der letzte, entscheidende Abschnitt zwischen Roman und Schumen eröffnet.

Bahnbetrieb 
Sechs mal täglich verbinden Züge Sofia mit Warna, ein Zugpaar am Tag fährt als Express. Die Fahrzeit beträgt ungefähr 7–8 Stunden. Auch andere Züge nutzen die Strecke, zum Beispiel der Regionalzug zwischen Sofia und Mesdra.

Einzelnachweis 

Bahnstrecke in Bulgarien